Perconte est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
  (1954-), joueur de baseball américain,
 Jacques Perconte (1974-), réalisateur et plasticien français,
  (1917-2013), militaire américain.